Генна́дий Алексе́евич Фили́ппов (род. 6 января 1932, с. Ордановка Диканьского района, ныне Полтавской области) — советский и российский учёный-, доктор технических наук, специалист в области энергетического машиностроения. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1991), академик РАН (2000), профессор МЭИ. Лауреат Государственной премии СССР.

Биография 
Геннадий Алексеевич Филиппов родился 6 января 1932 года в селе Ордановка на Украине. 

В 1951 году с серебряной медалью окончил среднюю школу в Воронеже, и в том же году поступил на Энергомашиностроительный факультет Московского энергетического института (МЭИ). В 1957 году окончил МЭИ по специальности «Турбостроение» (ученик М. Е. Дейча) с присвоением квалификации инженера-механика. После окончания института был оставлен на кафедре Паровых и газовых турбин МЭИ, где работал до 1978 года (с 1966 года — доцент, с 1972 года — профессор).

В 1961 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук, в 1971 году — диссертацию на соискание учёной степени доктора технических наук. 

В 1978 году был назначен директором Всесоюзного (позднее — Всероссийского) научно-исследовательского и проектно-конструкторского института атомного энергетического машиностроения (ВНИИАМ); работал в этой должности до 2005 года.

23 декабря 1987 года избран членом-корреспондентом АН СССР (с 1991 года — Российская академия наук, РАН) по Отделению физико-технических проблем энергетики (энергетическое и электротехническое машиностроение). 26 мая 2000 года избран действительным членом РАН.

В 2005—2007 годах — научный руководитель ВНИИАМ (входит в группу компаний Атомэнергомаш). В настоящее время является консультантом в ряде организаций (ОКБ «Гидропресс», ИБРАЭ РАН), работает профессором в МЭИ и в Томском Политехническом университете. В МЭИ им был прочитан ряд новых курсов по газодинамике двухфазных сред и турбинам АЭС.

Является членом бюро Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН, членом нескольких советов РАН и редколлегий журналов, председателем диссертационного докторского совета ОКБ «Гидропресс», председателем совета по «Энергетики» ВАК и РФФИ.

Научная деятельность 
Г. А. Филипповым получены важные научные результаты в области газодинамики двухфазных сред, конструирования и расчёта эффективных проточных частей турбин АЭС, теоретического и экспериментального обоснования нового метода защиты металлов от износа за счёт использования поверхностно-активных веществ, разработки новых видов оборудования АЭС и ТЭС. Г. А. Филипповым вместе с коллегами впервые в мире выполнены исследования лопаток турбин с геометрическим воздействием на распределение степени реактивности и параметров потока по высоте, причём эффективность лопаток такого типа была подтверждена экспериментально; результаты данных исследований легли в основу технических решений по проектированию выхлопных отсеков мощных паровых турбин с предельной высотой лопаток, применяемых ведущими мировыми турбиностроительными фирмами.  

Автор более 200 научных публикаций, включая 12 книг. Под научным руководством и при консультациях Г. А. Филиппова подготовлено более 30 кандидатов и докторов наук.

Награды

Российской Федерации 
 Орден Дружбы (2002)
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2005)

Награды СССР 
 Премия И. И. Ползунова АН СССР (1966)
 Государственная премия СССР (1981)
 Орден «Знак Почёта» (1986)
 Премия Совета Министров СССР (1991) 
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1991)

Публикации

Примечания

Ссылки 
 
 Академику Филиппову Геннадию Алексеевичу — 80 лет!

Выпускники МЭИ
Энергетики России
Энергетики СССР
Преподаватели МЭИ
Преподаватели Томского политехнического университета